Эрнст Шефер (; 14 марта 1910 — 21 июля 1992) — немецкий исследователь, охотник, зоолог, орнитолог, тибетолог, штурмбаннфюрер СС, руководящий сотрудник Аненербе.

Биография

Ранние годы. Академическая карьера 
Сын главы гамбургского концерна «Феникс», занимавшегося производством резины. Вырос в Вальтерсхаузене (Тюрингия), ходил в школу в Гейдельберге и Маннгейме. Будучи юным, много проводил времени на улице, стрелял из пневматического оружия, выводил и растил птиц, насекомых и рептилий. В 1928 — 1934 годах изучал в Гёттингене и Ганновере зоологию, геологию, ботанику, химию, минералогию, физику и этнографию. Специализировался в области орнитологии. В 1930 году вступил в Орнитологическое общество Германии. В 1932 году был избран пожизненным членом Академии естествознания в Филадельфии. В 1938 году защитил кандидатскую диссертацию.

Известен стал благодаря своему участию в экспедициях на Тибет в 1931, 1934 — 1935 и 1938 — 1939 годах. На пути в первую экспедицию посетил Москву, которая, по признанию Шефера, ему не понравилась. Путь первой экспедиции пролегал через Китай, где Шефер стал свидетелем столкновений между войсками китайского правительства и тибетской армией, а также познакомился с местной фауной. В 1933 году опубликовал свою первую книгу «Горы, Будды и медведи», принёсшую ему научную славу. В том же году вступил в СС.

В августе 1936 года Шефер отправился в Великобританию для изучения коллекций тибетских и гималайских птиц в Британском музее. По возвращении на родину был приглашён Генрихом Гиммлером в Аненербе, но первоначально отказался. Однако уже в том же году он присутствовал на партийном съезде в Нюрнберге, где встретился со всеми лидерами нацистской Германии.

Учёный в СС 
Первыми двумя тибетскими экспедициями руководил американец Брук Долан, третью возглавил сам Шефер, причём негласным покровителем выступил Генрих Гиммлер. Помимо чисто научных задач, экспедиции Шефера предписывалось отыскать следы «арийской» прарелигии в письменных памятниках буддизма и вообще исследовать Тибет на предмет его отношения к «арийской расе». На Тибете Шефер занимался также исследованием высокогорных сортов пшеницы и пород приземистых азиатских лошадей. По материалам экспедиции был снят фильм Таинственный Тибет, премьера которого состоялась в 1943 году, и в том же году опубликован одноимённый отчёт об экспедиции.

В конце 1939 года Шефер представил нацистскому руководству план диверсионной операции «Тибет», нацеленной на дестабилизацию положения Британской Индии. В этом случае при содействии СССР через территорию советской Средней Азии в Тибет забрасывались сначала несколько агентов, затем группы диверсантов, а в 1941 году в Тибет организовывалась новая научная экспедиция. К замыслам Шефера абвер добавил военную составляющую — переброску в Тибет оружия. План, однако, был отвергнут немецкой стороной.

В августе 1942 — январе 1943 года — руководитель Зондеркоманды «К» (Кавказ), которая планировалась для схожих с тибетскими изысканий на оккупированном Кавказе. С 1943 году возглавлял созданный им Институт Свена Гедина по изучению Центральной Азии и экспедициям. Также являлся главой учебно-исследовательского отдела коневодства Аненербе. Косвенно участвовал в отборе заключённых Освенцима для антропологических исследований доктора Хирта. В 1943 году защитил в Мюнхене докторскую диссертацию. Входил в круг друзей рейхсфюрера СС.

После войны 

После окончания войны был интернирован войсками союзников, освобождён в 1948 году. В ходе денацификации был признан «незначительно виновным» и приговорён к штрафу.

В 1949 году стал профессором в Венесуэле, где хотел создать парк дикой природы, однако затем вернулся в Европу, где с 1954 года был советником отрекшегося от престола бельгийского короля Леопольда III. Совершил исследовательскую поездку в Бельгийское Конго и совместно с Хайнцем Зильманом снял фильм «Владыка девственного леса» (1959).

В 1960 — 1970 годах работал хранителем отдела естествознания земельного музея Нижней Саксонии. В 1970-е годы выступил с предложением организовать заповедники в лесах Северной Индии.

Неоднократно заявлял, что вступил в СС не в силу убеждений, а ради карьерного роста.

Научные открытия 
В честь Шефера назван открытый им в Тибете в 1934 году карликовый голубой баран (Pseudois schaeferi).

Награды 
 Кольцо «Мёртвая голова» (1939)
 Почётный кинжал СС (1939)
 Крест Военных заслуг 2-й степени с мечами (1945)

Сочинения 
 Горы, будды и медведи (Berge, Buddhas und Bären. Berlin,Verlag Paul Parey, 1933).
 Габитус фазанов на китайско-тибетской границе (оригинальное немецкое название неизвестно, опубликована в Journal für Ornithologie, LXXXII, Heft 4, Oktober 1934).
 Четыре новые птицы из Тибета (Four New Birds from Tibet, in Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia, 1937).
 Неизвестный Тибет (Unbekanntes Tibet. Berlin, Verlag Paul Parey, 1938).
 Крыша мира (Dach der Erde. Berlin, Verlag Paul Parey, 1938).
 Орнитологические результаты двух экспедиций на Тибет (Ornithologische Ergebnisse zweier Forschungsreisen nach Tibet. Journal für Ornithologie 86. Jg. 1938 Sonderheft).
 Тибет зовёт (Tibet ruft. Berlin, Verlag Paul Parey, 1942).
 Таинственный Тибет (Geheimnis Tibet. München, Verlag F Bruckmann, 1943).
 Исследовательское пространство — Центральная Азия (Forschungsraum Innerasien, in Asienberichte. Viertejahresschrift für asiatische Geschishte und Kultur, № 21, April 1944, S. 3-6).
 Крепость среди белых туманов (Fest der weissen Schleier: Eine Forscherfahrt durch Tibet nach Lhasa, der heiligen Stadt des Gottkönigtums, Braunschweig, Vieweg, 1949).
 Через Гималаи в страну богов (Über den Himalaja ins Land der Götter. Berlin, Dt. Hausbücherei, 1951).
 Кипучая Венесуэла (Ebullient Venezuela, Brussels, 1956).
 Воробьи: сравнительные исследования Psarocolius angustifrons и Psarocolius decumanus (Les Conotos : Etude comparative de Psarocolius angustifrons et Psarocolius decumanus, Zoologische Forschungsinst, Museum Alexander Koenig, 1957).
 Среди разбойников в Тибете (Unter Räubern in Tibet : Abenteuer in einer vergessenen Welt zwischen Himmel und Erde, Durach, Windpferd, 1989,).

Фильмография 
 Таинственный Тибет (Geheimnis Tibet, 1943) — автор сценария, режиссёр.
 Владыки девственного леса (Les seigneurs de la forêt, 1958; немецкая версия Herrscher des Urwalds, 1959) — режиссёр

См. также 
 Тибетская экспедиция Третьего рейха
 Железный человек (буддистская статуя)

Примечания

Ссылки 
 

Зоологи Германии
Орнитологи Германии
Путешественники Германии
Путешественники в Тибет
Тибетологи Германии
Персоналии:Демократическая Республика Конго